Seznam brigad z zaporedno številko 39.

Seznam 
 Pehotne
 39. pehotna brigada (ZDA)

 Artilerijske
 39. artilerijska brigada (ZDA)

 Medicinske
 39. medicinska brigada (ZDA)

Glej tudi